Кирххайм (нем. Kirchheim) — название нескольких населённых пунктов в Австрии и Германии.

 Кирххайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Кирххайм  — коммуна в Германии, в земле Гессен
 Кирххайм  — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия
 Кирххайм  — коммуна в Германии, в земле Бавария, подчиняется административному округу Нижняя Франкония
 Кирххайм  — коммуна в Германии, в земле Тюрингия
 Кирххайм  — коммуна в Германии, в земле Бавария, подчиняется административному округу Швабия

См. также 
 Кирххайм-Мюнхен
 Кирххайм-на-Неккаре
 Кирххайм-на-Рисе
 Кирххайм-унтер-Текк
 Кирхгейм